Галароса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 22 км². Население — 1606 человек (на 2010 год). Расстояние — 117 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Galaroza.com
 Galaroza
 Guía de Galaroza (Huelva)

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы